William Ewin est un nom pouvant désigner:

 (1731?-1804), financier anglais
 (1808-1886), homme politique américain en Virginie-Occidentale

Voir aussi

Ewing, William